Жюль Шмальцигауг (Jules Schmalzigaug, Антверпен, 1882 — Гаага, 1917) — бельгийский художник-футурист.

Биография 
Жюль Шмальцигауг родился в Антверпене, в обеспеченной семье. Его дед, выходец из Германии, разбогател на торговле кофе. В юности Жюля отправили в Германию на лечение, там он начал брать уроки рисования у местного пейзажиста. Вернувшись, Жюль поступил в Художественную академию Антверпена. В 1905—1906 годах Шмальцигауг путешествует по Италии, 3 месяца живёт в Венеции, рисуя её виды, проявляет фотопластинки и пробует себя в гравюре. Затем он направляется во Флоренцию и Рим, посещает Неаполь, Пизу, Лукку и Пистойю, возвращается в Венецию.
В 1907 году художник отправляется во Францию и проводит два месяца в Реймсе, Шартре, Анжере и Париже. Посещает Всемирную выставку в Брюсселе в 1910 году, после чего решает вернуться в Париж. Шмальцигауг увлекается кубизмом и фовизмом. Впервые выставляется в 1911 году в Салоне Независимых в Париже.

В 1912 году знакомится с творчеством итальянских футуристов Джино Северини и Томмазо Маринетти. Шмальцигауг возвращается в Венецию, но на этот раз изображает её совершенно по-другому, в новой манере: «Фигура больше не является фигурой, она рассыпается на фрагменты в столкновении с другими фрагментами — так художник передаёт всё видение толпы в движении».
Под влиянием Джино Северини, Умберто Боччони и Джакомо Балла Шмальцигауг использует новые выразительные средства в своём творчестве. Также на него повлияли теории Карло Карра и Огдена Руда. Манифест «Живопись звуков, шумов, запахов» (La pittura dei suoni, rumori, odori) Карра вдохновляет Шмальцигауга брать музыкальные названия для своих живописных композиций: «Оптическая симфония» или «Великая оптическая полифония». Теория цветов Огдена Руда приводит Шмальцигауга к идее разделять цвета на «светоцвета» и «бархатные цвета», разводя их в разные концы спектра.

Весной 1914 года Шмальцигауг участвует в выставке международной группы свободных футуристов («Esposizione Libera Futurista Internazionale») в Риме.

Из-за начавшейся войны Шмальцигауг возвращается в Бельгию; но из-за слабого здоровья он освобождён от военной службы. Вместе с семьёй художник перебирается в Нидерланды, в Гаагу, где продолжает создавать абстрактные и фигуративные полотна, в которых ощущается влияние экспрессионизма и пуантилизма. Он общается с Жоржем Вантонгерло и Риком Ваутерсом. В 1915 году Шмальцигауг выступает соучредителем «Бельгийской школы домашних искусств» в Гааге, помогающей женщинам развить их способности и ищущей пути для развития индустрии национального искусства. Шмальцигауг избран художественным советником школы и преподаёт историю декоративного искусства. В 1916 году он заканчивает своё теоретическое сочинение «Панхромия». В 1916—1917 годах Шмальцигауг принимает участие в выставке бельгийского искусства в Городском музее Амстердама.

13 мая 1917 года Жюль Шмальцигауг покончил с собой в своей мастерской в Ла Haye. При жизни он не получил признания ни в родной Бельгии, ни в Нидерландах. Только после 1917 года художественная общественность Северной Европы начинает постепенно интересоваться футуризмом. Считается, что творчеством Шмальцигауга вдохновлялись такие бельгийские художники, как Поль Жостенс, Пьер-Луи Флукэ, Проспер Де Труайе, Эдмон ван Дорен.

Некоторые работы 

 Палаццо дожей. Венеция. 1913
 Сан Марко. Венеция. 1913
 Динамика танца (Интерьер ночного бара). 1913
 Футуристическая композиция. 1914
 Впечатление от кафе «Флориан». акварель, 1914
 Танцовщицы. 1914
 Динамическое впечатление от движений танцовщицы. 1914
 Развитие темы в красном.
 Ритм световых волн.
 Схевенинген. 1915
 Волнообразный ритм света: улица, солнце, толпа.
 Динамическое впечатление о мотоцикле на полной скорости.
 Портрет барона Фрэнсиса Делбеке. 1917

Литература 
 Phil Mertens, «Jules Schmalzigaug, 1882—1917», Antwerpen en Brussel, 1984
 Michael Palmer, «Van Ensor tot Magritte, Belgische kunst 1880—1940», Brussel en Tielt, 2002

Примечания

Ссылки 

Футуризм
Художники XX века
Художники Бельгии